Howe kan som auktorsförkortning betyda:

 Henry van Wagenen Howe
 Marshall Avery Howe
 Reginald Heber Howe, Jr.
 Elliot Calvin Howe (botaniker, mykolog)
 Jeffrey C. Howe (iktyolog)

Robotskapade auktorsförkortningar